Же́рдєв () — російське прізвище. Відомі носії:

 Жердєв Микола Олегович (1984) — російський хокеїст.
 Жердєв Микола Прокопович (1911—1942) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.

Російські прізвища